Vĩnh Thái (Khánh Hòa)
 Vĩnh Thái (Quảng Trị)